Jabir ibne Haiane — alquimista do , também chamado Geber
 Jabir ibne Afla — astrônomo do , também chamado Geber
 Pseudo-Geber — alquimista autointitulado Geber